Романа:

 Романа — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Сассари.
 Романа, Педро (1761—1811) — испанский генерал, участник наполеоновский войн.